Picardie steht für:

 Picardie, Region und historische Provinz in Frankreich
 Grand Prix de Picardie, Automobilrennen in Frankreich

Picardie ist der Familienname folgender Personen:

 Justine Picardie (* 1961), britische Journalistin und Autorin
 Ruth Picardie (1964–1997), britische Journalistin und Autorin

Siehe auch:

 Johan Picardt, deutsch-niederländischer Geistlicher, Mediziner und Schriftsteller, sowie mit selbigen verbunden:
 Coevorden-Piccardie-Kanal, Kanal in Niedersachsen und den Niederlanden
 Alte Piccardie, Ortsteil der Gemeinde Osterwald, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Neue Piccardie, Frühere Bezeichnung der Gemeinde Georgsdorf, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen